Cranbrook – miejscowość w Australii Zachodniej (Australia)
 Cranbrook – miasto w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada)
 Cranbrook – miasto w hrabstwie Devon (Anglia)
 Cranbrook – miasto w hrabstwie Kent (Anglia)
 Cranbrook – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Cranbrook – w Michigan (USA)
 Cranbrook – miejscowość w New Jersey (USA)
 Cranbrook – miejscowość w Ontario (Kanada)
 Cranbrook – miejscowość w Queensland (Australia)
 Cranbrook – miejscowość w Tasmanii (Australia)